Юрий Московский может означать:

 Юрий Данилович (1281 — 1325) — московский князь в 1303—1325.
 Московский, Юрий Сергеевич (1942—1999) — советский государственный деятель, финансист.

См. также
 Юрий (значения)